Bellot (cràter), cràter d'impacte de la Lluna 
 Bellot (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne (França)
 El Bellot, edifici del municipi de les Preses (Garrotxa)
 Juan Bellot i Taltavull (Menorca, Maó, segle XVIII-?), pianista, violinista i compositor menorquí
 Joseph René Bellot (París, 1826 – 1853), explorador de l'àrtic francès
 Raymond Bellot (1929), futbolista francès